Codesal puede referirse a:
 Codesal (Lugo), aldea de la parroquia de Pígara, municipio de Guitiriz, provincia de Lugo, España. 
 Codesal (Narón), aldea de la parroquia de Val, municipio de Narón, provincia de La Coruña, España. 
 Codesal (Pontevedra), lugar de la parroquia de Noalla, municipio de Sangenjo, provincia de Pontevedra, España. 
 Codesal (Tordoya), aldea de la parroquia de Villadabad, municipio de Tordoya, provincia de La Coruña, Esaña. 
 Codesal (Zamora), pedanía del municipio de Manzanal de Arriba, provincia de Zamora, España.
 O Codesal, lugar de la parroquia de Codeseda, municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, España.